Manolo González puede referirse a:

 Manuel González (actor) (fallecido en 1946), actor español.
 Manolo González (periodista), periodista palentino miembro fundador como locutor de Los 40 Principales y especialista en Toros de la Academia de la Radio, Agencia EFE y Cadena SER.
 Manolo González (humorista) (1918-1981), humorista chileno entre los años 40 y 70.
 Manuel González Cabello (1929-1987), torero sevillano
 Manuel González Telli (1929-2013), futbolista español.
 José Manuel González López (1943-2020), futbolista español.
 Manolo González (entrenador) (nacido en 1979), entrenador de fútbol español.